Николай Кочубей:
 Кочубей, Николай Саввич (род. 1956) — украинский художник-график, автор эскизов украинских памятных и юбилейных монет, дизайнер украинских почтовых марок.
 Кочубей, Николай Фёдорович (1914 — ?) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.